Stephanie Pohl (née en 1987), cycliste allemande.
  (née en 1978), joueuse de beach-volley allemande.